Balten van Eesteren (1874-1967), Nederlands aannemer
 Boele & Van Eesteren, Nederlands bouwbedrijf, mede opgericht door Balten van Eesteren
 Cornelis van Eesteren (1897-1988), Nederlands architect en stedenbouwkundige, zoon van Balten
 J.P. van Eesteren, Nederlands aannemer (Jacobus Pieter, zoon van Balten, 1901-1972) en het door hem opgerichte bouwbedrijf
 Van Eesteren Museum, in Amsterdam

Het museum en verscheidene straten en pleinen in Nederland zijn vernoemd naar Cornelis van Eesteren.